Melnikov (Melnikova), Melnikoff:
 Konstantin (Stepanovich) Melnikov
 Pavel Petrovich Melnikov
 2237 Melnikov (asteróide 2237)

Sobrenomes derivados de profissões